Natolin peut désigner :

Toponymie
en 
 Natolin, un parc de Varsovie ;
 Natolin, une station du métro de Varsovie ;
dans la voïvodie de Mazovie :
 Natolin, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki ;
 Natolin, village du powiat de Mińsk ;
 Natolin, village du powiat d'Otwock ;
 Natolin, village du powiat de Sokołów ;
 Natolin, village du powiat de Węgrów ;
 Natolin, village du powiat de Radom ;
dans la voïvodie de Łódź :
 Natolin, village ;
dans la voïvodie de Silésie :
 Natolin, village.

Homonymie de toponyme